Lingvo internacia peut désigner plusieurs choses :
 l’Espéranto, langue à visée internationale ;
 la revue espérantiste Lingvo Internacia.